Робко е наименованието на серия български роботи:

 Робко-1
 Робко-11, разработен 2012